Ташкентский автобус — сеть автобусных маршрутов города Ташкента, открытая в 1909 году. Действуют 8 автопарков, а также частные перевозочные предприятия, которые обслуживают 137 автобусных маршрутов.

История 
Первый автобус в Ташкенте появился в декабре 1909 года, работали 10 восьмиместных автобусов. Их маршруты связывали поселок Никольское (современная ул. Буюк Ипак Йули) и Куйлюк. В 1926 году образован трест «Узбекпатопромторг», в ведении которого была 21 машина, из них 7 автобусов.

Массовые автобусные перевозки по маршруту ТашМИ — Чапаната (современный автобусный маршрут № 80) начались в 1949 г. Появились первые серийные автобусы вагонного типа «ЗИС-154». В 1981 г. на 117 маршрутах протяженностью 1397 км ежедневно курсировали около 1100 машин (84 городских и 33 пригородных маршрутов). Городской автобусный парк постоянно пополнялся новыми марками автобусов, такими как Ikarus, ЛиАЗ, ЛАЗ и ПАЗ. Все жилые районы Ташкента соединены автобусными маршрутами и со станциями метрополитена.

С 90-х годов XX века автобусные парки пополнялись различными видами автобусов различных марок: Daewoo BS106, Mercedes-Benz, НЕФАЗ, Hyundai Aerocity 540, MAN Lion's City CNG, а также микроавтобусами Isuzu местного производства.

3 июня 2010 года в качестве эксперимента были установлены турникеты в двух автобусах Mercedes-Benz O345 Conecto Low Floor, следующих по маршрутам 72 и 131.

С 1 марта 2013 года оплатить проезд в ташкентских автобусах стало возможно жетонами, приобретенными в пунктах продажи проездных карточек.

С 15 августа 2019 года стоимость проезда в автобусе составляет 1400 сум.

С 1 января 2020 года на автобусах Ташкента начали поэтапно внедрять единую автоматизированную систему оплаты «ATTO».

С 22 марта 2020 года в Ташкенте временно приостановлена работа общественного транспорта, включая автобусы, в связи с коронавирусом.

Подвижной состав

Исторический 
 ЛиАЗ-677М
 Ikarus-260
 Ikarus-280
 ЛАЗ-695Н
 ЛАЗ-4202
 ПАЗ-672М
 Daewoo BS106
 Mercedes-Benz O405
 Mercedes-Benz O405G
 Mercedes-Benz O345 Conecto U
 Mercedes-Benz O345 Conecto C
 Mercedes-Benz O530 Citaro
 Hyundai AeroCity 540
 НеФАЗ 5299

Действующий 
 Isuzu NP 37
 Isuzu SAZ HC 40
 SamAuto LE 60
 MAN A22
 Mercedes-Benz O345 Conecto Low Floor
 Asiastar Yaxing Wertstar (не используется в эксплуатации с пассажирами)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Ташкентский автобус

Появились в 1909 году
Общественный транспорт Ташкента
1909 год в Узбекистане